Schenker har flere betydninger:
 Heinrich Schenker
 Michael Schenker
 Rudolf Schenker
 DB Schenker Rail
 DB Schenker Rail Scandinavia